Бронепоезд «Москвич» — советский бронепоезд (бепо) типа ОБ-3 времён Великой Отечественной войны.

Броневой поезд «Истребитель немецких захватчиков» — № 670 — один из шестидесяти пяти бронепоездов типа ОБ-3, сделанных из «подручных» материалов и вооружения по директиве народного комиссара обороны от 29 октября 1941 года в тяжёлый период Великой Отечественной войны.

История 
Бронепоезд «Москвич» построен в депо Москва-1 Дзержинской линии Московской железной дороги в марте 1942 года (бронепаровоз Ов построен в депо Москва-1, броня — закаленная сталь 30 мм, экипажная часть и башня ПВО 20 мм, вооружение крупнокалиберный зенитный пулемёт ДШК), бронеплощадки № 972, 973, 974 и 975 (забронированы заводом «Стальмост», броня незакалённая сталь, борта 24 мм, ходовая часть 12 мм, башни 30 мм, вооружение каждой 76-мм танковая пушка образца 1927/32 годов и 5 7,62-мм пулемётов ДТ) и зенитная бронеплощадка с 25-мм автоматической зенитной пушкой образца 1940 года (72-К) и крупнокалиберным зенитным пулемётом ДШК.

В апреле 1942 года включен в 32-й отдельный дивизион бронепоездов (и бронепоезд № 1 «Сталинец»).

В мае 1942 года в составе 32-го дивизиона бронепоездов убыл на фронт, где дивизион вошел в 4-ю армию Волховской группы войск Ленинградского фронта (с 8 июня 1942 года — Волховский фронт) с дислокацией на станции Кириши. Восстановив своими силами 7 километров железной дороги, ведущей к линии фронта, с 2 июня 1942 года бронепоезда дивизиона стали выходить на огневые позиции и вести обстрел немецкой обороны. 23 июля 1942 года бронепоезда поддерживали наступление наших стрелковых частей на участке Будогощь — Кириши.

Распоряжением начальника Главного бронетанкового управления РККА от 5 декабря 1942 года бронепоездам присвоены новые номера: № 1 «Сталинец» — № 642, а № 2 «Москвич" — № 697.

На Волховском фронте бронепоезд в составе дивизиона находился до марта 1944 года. За это время, кроме огневых налётов, бронепоезда прикрывали железнодорожные объекты от атак с воздуха, сбив при этом 6 немецких самолетов.

К 4 марта 1944 года 32-й дивизион перебросили на Ленинградский фронт, где он вошел в 23-ю армию с дислокацией на станции Грузино. 10 мая 1944 года дивизион передислоцировали на участок Луга — Толмачёво с задачей его прикрытия от атак с воздуха.

28 августа 1944 года 32-й дивизион передали из Ленинградского 3-му Белорусскому фронту. Прибыв 14 сентября на станцию Винчай, он вошел в 11-ю гвардейскую армию.

16—18 октября 1944 года бронепоезда 32-го дивизиона поддерживали наступление 83-й гвардейской стрелковой дивизии в районе Волковишкис, израсходовав при этом 1800 76-мм снарядов. После ремонта пути к 11 ноября 32-й отдельный дивизион бронепоездов сосредоточился на станции Мариамполь.

Подводя итоги боевых действий к 3-летию 32-го дивизиона, командование сообщило о том, что к 1 декабря 1944 года бронепоезда 32-го отдельного дивизиона бронепоездов провели 630 огневых налетов, уничтожив (по неполным данным) 119 огневых точек, 3 наблюдательных пункта, 12 блиндажей, штаб полка, 22 артиллерийских батареи, 36 отдельных орудий и минометов, 2 склада, сбили 5 самолетов.

32-й отдельный дивизион бронепоездов был расформирован в 1946 году.

Память 

 В 2015 году в серии «К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 1941—1945 гг. Бронепоезда» была выпущена почтовая марка с изображением бронепоезда «Москвич»
 В городе Жуковский Московской области установлен монумент памяти строителей и бойцов бронепоезда «Москвич»

Примечания

Сноски

Источники 
 
 Перечень № 29 бронетанковых частей и подразделений (отдельных батальонов, дивизионов, рот и бронепоездов) со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. — М., 1962. — С. 76
 Серия «К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 1941—1945 гг. Бронепоезда» на официальном сайте АО «Марка»
 Коломиец М. В. Бронепоезда Великой Отечественной «Сухопутные броненосцы» Красной Армии. 2010. ISBN 978-5-699-49943-3

Ссылки 
 32-й отдельный дивизион бронепоездов. (И список дивизионов бронепоездов, статьи по семидесяти шести отдельным дивизионам бронепоездов и список отдельных бронепоездов)
 Дроговоз И. Г. Крепости на колесах: История бронепоездов 2002. 352 с.

 Коломиец М. В. Бронепоезда Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Часть 2

Дивизионы бронепоездов СССР во время Великой Отечественной войны
Бронетехника СССР периода Второй мировой войны
Бронепоезда РККА до и во время Великой Отечественной войны